"Even Flow" — второй сингл американской рок-группы Pearl Jam, с дебютного альбома Ten (1991). Песня заняла третью позицию в чарте Billboard Mainstream Rock Tracks Chart. Песня была включена в сборник лучших песен Pearl Jam 2004 года Rearviewmirror (Greatest Hits 1991–2003). Ремикшированная версия песня вошла в переиздание альбома Ten в 2009 году.

Список композиций
CD (США, Австралия, Австрия, Бразилия, Германия) / Кассета (Австралия)
"Even Flow" (Эдди Веддер, Стоун Госсард) – 4:53
"Dirty Frank" (Дэйв Абрузизес, Джеф Амент, Госсард, Маик Маккриди, Веддер) – 5:32
"Oceans" (remix) (Веддер, Госсард, Амент) – 2:46

CD (Великобритания) / 12" Винил (Великобритания)
"Even Flow" (Веддер, Госсард) – 5:04
"Dirty Frank" (Абрузизес, Амент, Госсард, Маккриди, Веддер) – 5:32
"Oceans" (Веддер, Госсард, Амент) – 2:42

7" Винил (Великобритания) / Кассета (Великобритания)
"Even Flow" (new version) (Веддер, Госсард) – 5:04
"Oceans" (remix) (Веддер, Госсард, Амент) – 2:46

7" Винил (Нидерланды) / Кассета (Новая Зеландия)
"Even Flow" (Веддер, Госсард) – 4:53
"Dirty Frank" (Абрузизес, Амент, Госсард, Маккриди, Веддер) – 5:32

Чарты

Примечания 

Песни Pearl Jam
Песни 1992 года
Синглы 1992 года
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни гранжа